La saison 2010-2011 du championnat d'Ukraine est la vingtième saison de l'histoire de la compétition. Le Chakhtar Donetsk met son titre en jeu pour la cinquième fois de son histoire. 

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Le Chakhtar Donetsk termine en tête du championnat à la fin de la saison et remporte le  de champion d'Ukraine de son histoire. Le Chakhtar Donetsk réalise le doublé en remportant également la Coupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine est directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2011-2012, tandis que le vice-champion d'Ukraine est qualifié pour le  préliminaire de la Ligue des champions 2011-2012.

Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour le Tour de barrages de la Ligue Europa 2011-2012. Ce club étant déjà qualifié pour la Ligue des champions 2011-2012, ce sont les quatre clubs les mieux classés non déjà qualifiés en Coupe d'Europe qui sont qualifiés pour le Tour de barrages, le troisième ou le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa 2011-2012.

Les clubs participants 
 Chakhtar Donetsk (Tenant du titre)
 Dynamo Kiev ( en 2009-2010)
 Metalist Kharkiv ( en 2009-2010)
 Dniepr Dniepropetrovsk ( en 2009-2010)
 Karpaty Lviv ( en 2009-2010)
 Tavria Simferopol ( en 2009-2010)
 Arsenal Kiev ( en 2009-2010)
 Metalurg Donetsk ( en 2009-2010)
 Metalurg Zaporijjye ( en 2009-2010)
 Vorskla Poltava ( en 2009-2010)
 Obolon Kiev ( en 2009-2010)
 Illichovets Marioupol ( en 2009-2010)
 Zarya Lugansk ( en 2009-2010)
 Kryvbass Kryvyï Rih ( en 2009-2010)
 PFC Sébastopol (Champion de  2009-2010)
 Volyn Lutsk (Vice-Champion de  en 2009-2010)

Compétition

Classement 
Pour départager les équipes en cas d'égalité les critères suivants sont utilisés :
 Différence de buts
 Buts marqués
 Fair-play

| valign=top align=left width=50% |

|}

Source : Premier League website

Résultats

Classement des buteurs 

Mise à jour le .

Bilan

Références

Article connexe 
 Championnat d'Ukraine de football

2010-2011
Ukraine 2010-2011
Sport en Ukraine en 2010
Sport en Ukraine en 2011